In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Pforzheim aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1975 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen ab 2004. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 Rep: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergemeinschaften 

 AHB: Allianz Hohenwarter Bürger
 Aktiv: Aktiv für Huchenfeld
 BB: Bürgerbund
 BL: Bürgerliste Pforzheim
 BL Bü: Bürgerliste Büchenbronn
 FW: Freie Wähler
 GLP: Grüne Liste Pforzheim
 JLP: Junge Liste Pforzheim e. V.
 LBBH: Liste BürgerBeteiligungsHaushalt
 LED: Liste Eltern Deutschland
 OLEP: Ortsverband Liste Eltern Pforzheim
 UB: Unabhängige Bürger
 WiP: Wir in Pforzheim
 WL: Würmer Liste

Abkürzungen 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Bei den Gemeinderatswahlen von 1975 bis 1989 gab es keine Partei, die hier gelistet werden muss. 

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Fußnote

1 2019: zusätzlich: BL: 2,1 %

Ortschaftsratswahlen

Büchenbronn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Eutingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Hohenwart 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Huchenfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Würm 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Wahlergebnisse 1975 bis 2019
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 1999 und 2004
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2009 (und 2004)
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2014 (und 2009)
 Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2019 (und 2014)
 Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2019
 Leitseite für die Kommunalwahlen in Pforzheim

Einzelnachweise 

Pforzheim
Kommunalwahlen